Op de 105e vrouweneditie van het US Open in 1991 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 26 augustus tot en met 8 september 1991.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Gigi Fernández en Martina Navrátilová waren als tweede geplaatst. In de derde ronde werden zij uitgeschakeld door het tiende reekshoofd, Katrina Adams en Manon Bollegraf.

Het als zesde geplaatste duo Pam Shriver en Natallja Zverava won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eerste reekshoofd, Jana Novotná en Larisa Savtsjenko in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Shriver had daarnaast 102 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zverava (Sovjet-Unie) zeventien.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans speelde samen met de Amerikaanse Camille Benjamin. Zij bereikten de derde ronde.
 Voor Ann Devries en Sandra Wasserman viel het doek al na de eerste ronde.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Katrina Adams waren als tiende geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Brenda Schultz en de Luxemburgse Karin Kschwendt (die in 1991 op de grandslamtoernooien alvast onder de Duitse vlag speelde) kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Ook Caroline Vis en haar Canadese partner Helen Kelesi konden na de tweede ronde huiswaarts keren.
 Gaby Coorengel en Amy van Buuren strandden al in de eerste ronde.
 Nicole Jagerman en Bettina Fulco uit Argentinië wisten hun openingspartij evenmin te winnen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 3)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1991